Мрачные тени ( — Тёмные тени) — американская готическая «мыльная опера», которая выходила по будням на телеканале «АВС», с 27 июня 1966 по 2 апреля 1971 года. Всего было показано 1 225 эпизодов.

Описание 

Особую популярность сериал приобрëл примерно через год после начала показа, когда в нём появился новый персонаж — вампир Барнабас Коллинз, которого играл Джонатан Фрид. Среди других действующих лиц фигурировали вампиры, волки-оборотни, призраки, зомби, чудовища, ведьмы, колдуны и путешественники во времени. Сериал отличали мелодраматизм, атмосферность, запоминающийся сюжет и яркий саундтрек.

Персонажи

Краткое содержание 

Виктория Винтерс: с 1 эпизода (27 июня 1966) по 127 (20 декабря 1966)

Виктория приезжает в  чтобы стать гувернанткой Девида Коллинза и обнаруживает, что в старинном особняке происходят странные вещи. Элизабет Коллинз Стоддарт хранит тайну и никогда не покидает поместье. Её дочь Каролин постоянно вне дома. Роджер Коллинз, отец Девида, боится что его хотят убить.

Лаура Феникс: серии с 128 (21 декабря 1966) по 192 (21 марта 1967)

Мать Девида Лаура возвращается после 10 лет отсутствия, чтобы найти сына. Она — бессмертный феникс и хочет чтобы он присоединился к ней в священном пламени египетского бога Ра. По роману Хаггарда «Она» (Rider Haggard «She»).

Интересные факты 
 Тим Бёртон, Мишель Пфайффер, Квентин Тарантино и Мадонна признались, что они являются поклонниками этого сериала.
 Джонни Депп в детстве был помешан на вампире Барнабасе Коллинсе и мечтал быть им, так что неудивительно, что именно он убедил Тима Бёртона заняться ремейком.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 1966 году
Мыльные оперы
Мыльные оперы США
Телесериалы MGM Television
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы США 1960-х годов
Телесериалы о вампирах
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Мэне
Чёрно-белые телепрограммы
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1971 году
Телесериалы США 1970-х годов
Телесериалы США о путешествиях во времени